Colonia Iturraspe (Córdova) - uma comuna da província de Córdoba, na Argentina.
Ander Iturraspe - um futebolista espanhol que joga no Athletic Club de Bilbao.
Colonia Iturraspe (Santa Fé) - uma comuna da província de Santa Fé, na Argentina. 
Desambiguação